Татевская канатная дорога () — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога маятникового типа, длина канатной дороги составляет почти 6 км. Это также самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире, что подтверждается Книгой рекордов Гиннесса.

Общее описание 
Канатная дорога «Крылья Татева» находится в Сюникской области, в 170 километрах от Еревана. Из Еревана можно добраться на такси, арендованной машине или воспользоваться услугами туроператоров. Дорога из Еревана занимает 3,5 часа. Канатная дорога тянется над ущельем реки Воротан от села Алидзор до Татевского монастыря.

Воздушный путь в монастырь занимает около 12 минут, в то время как на дорогу по крутому серпантину Воротанского ущелья уходит порядка 40 минут. Когда первая пассажирская кабинка завершает свой «полёт» на станции «Татев», вторая прибывает на станцию «Алидзор», а после того как «Крылья» перезагрузятся, начинается движение в обратном направлении. Пролетая над ущельем, кабины достигают максимальной высоты 320 метров.

Каждая из кабин вмещает по 30 пассажиров и одного проводника, а пропускная способность канатной дороги составляет 240 пассажиров в час. Мощные опорные столбы разделяют дорогу на четыре участка. Длина последнего, самого протяжённого, составляет 2,7 км – с этого отрезка монастырь виден во всем своём великолепии.

Технические данные 
 Вид: безостановочная, реверсивная воздушная канатная дорога 
 Производитель: Doppelmayr/Garaventa (Австрия-Швейцария)
 Длина: 5752 м
 Продолжительность полёта: 11-15 минут (в зависимости от погодных условий)
 Вместительность кабины: 30 пассажиров и 1 проводник
 Число кабин: 2
 Максимальная высота: 320 м
 Максимальная скорость: 10 м/с
 Персонал: 60 человек.

Рабочие часы
Канатная дорога «Крылья Татева» работает круглый год, а рабочие часы устанавливаются в соответствии с сезоном. Летом (с июня по август) канатка работает с 09:00 до 20:00, в более холодное время года (с октября по апрель) – с 10:00 до 18:00. В мае и сентябре канатная дорога работает с 10:00 до 19:00. Канатная дорога работает каждый день, за исключением понедельника. В активный летний период канатная дорога «Крылья Татева» работает без выходных .

История 

Реверсивная канатная дорога «Крылья Татева» была построена в рамках программы социального инвестирования «Возрождение Татева», инициаторами которой являются Рубен Варданян и Вероника Зонабенд. Официальное открытие канатной дороги состоялось 16-го октября 2010 года. Тогда же канатная дорога «Крылья Татева» была включена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая длинная в мире реверсивная канатная дорога, которая движется без остановок. Кстати, рекордная у воздушного пути не только длина — 5752 метров, но и сроки строительства — всего 10 месяцев.

Осуществила проект австрийско-швейцарская компания «Doppelmayr/Garaventa».

«Ворота Татева» – некоммерческий проект, вся прибыль от которого направляется на реконструкцию Татевского монастырского комплекса и развитие местных общин в рамках проекта Возрождение Татева.

Общий объём инвестиций в проект 
На сегодняшний день в проект «Ворота Татева» инвестировано более $22,8 млн, из которых $16 млн было выделено на строительство канатной дороги. Более $1 млн было направлено на строительство ресторана «Татеватун», $1,5 млн – на развитие инфраструктуры и около $670 000 – на благоустройство территории, в том числе посадку деревьев.

Статистика 
С октября 2010 года по декабрь 2019 года услугами канатной дороги «Крылья Татева» воспользовались более 1 миллиона человек.

BASE Jumping 
В декабре 2015 года состоялись первые BASE прыжки с канатной дороги. По оценкам BASE джамперов (использовался лазерный дальномер), высота канатной дороги отличается от официально заявленной и составляет порядка 360 метров до площадки приземления (380 метров до дна ущелья).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт дороги

Транспортные здания и сооружения, построенные в 2010 году
Появились в 2010 году в Армении
Канатные дороги Армении
Транспортные здания и сооружения Сюникской области